O Torneio Início da Bahia foi uma competição de futebol realizada anualmente na Bahia nas vésperas do Campeonato Baiano. O maior campeão é o , com 11 títulos.

O campeonato durou de 1919 a 1980, não sendo realizado em nove anos durante esse intervalo. Após trinta anos sem ser disputado, o torneio retornou em 2011, e teve como campeão o , primeiro clube do interior baiano a conquistar o torneio, representando Feira de Santana. Entre os vice-campeões, apenas o Fluminense de Feira (Feira de Santana), Atlético de Alagoinhas (Alagoinhas), e o Vitória da Conquista, da cidade de mesmo nome são do interior.

Formato 
O torneio consiste atualmente em doze equipes que se enfrentam na em sistema de mata-mata, dividido em quatro fases. Os seis vencedores na primeira fase se enfrentam na segunda e os três triunfantes seguem na disputa mais o perdedor com melhor aproveitamento, assim formando as duas semifinais. 

Todos os jogos são disputados num só dia e com dois tempos de dez minutos cada.

Edição de 2011

Lista de campeões

Títulos por equipe

Títulos por cidade